Il doppio del torneo di tennis Kawana Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nathan Healey e Robert Smeets che hanno battuto in finale Alexander Peya e Lars Übel 5-7, 6-0, [10-8].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Stephen Huss /  Joseph Sirianni (semifinali)

 Alexander Peya /  Lars Übel (finale)
 Nathan Healey /  Robert Smeets (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kawana Challenger 2006